S44 ou S-44 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 INS Shishumar (S44), un sous-marin de la Marine indienne ;
 S-44, un sous-marin de la Marine soviétique ;
 S44 (870), un sous-marin d'attaque conventionnel de la Marine égyptienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette), sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Aérotrain S44, un modèle d’Aérotrain suburbain à sustentation sur coussin d'air ;
  Ligne S44 du RER liégeois en Belgique ;
  Ligne S44 du RER bernois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres